Saint-Martin-du-Bois (Gironde), település Franciaországban, Gironde megyében, az Aquitania régióban
Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire), település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében